

Streken en gemeente 
 Westland (België), streek in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Westland (gemeente), gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Westland (Nederlandse streek), streek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Westland (Nieuw-Zeeland), streek in Nieuw-Zeeland

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Westland (Michigan)
 Westland (Ohio)
 Westland (Oregon)
 Westland (Pennsylvania)
 Westland (Texas)
 Westland (Virginia)

Overige 
 SS-Standarte Westland, een onderdeel van de Waffen-SS
 Uitgeverij Westland, een nationaalsocialistische uitgeverij
 Westland Aircraft, een Britse vliegtuigproducent
 Westland Helicopters, een Britse helikopterfabriek
 AgustaWestland, een Brits/Italiaanse helikopterfabriek
 Westland Kaasspecialiteiten B.V., een producent en verkoper van diverse kaasmerken
 Westland (studentenclub), een studentenvereniging in Vlaanderen
 Westland New Post (WNP), een Belgische extreemrechtse en pseudomilitaire organisatie